Ксе́ния Семёнова:
 Семёнова, Ксения Александровна (1919—2017) — советский и российский невролог, профессор.
 Семёнова, Ксения Андреевна (род. 1992) — российская гимнастка.